Bitz ist ein geographischer Name:

 Bitz, Gemeinde im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Bitz (Denkendorf), Teilort der Gemeinde Denkendorf, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Bitz (Friedberger Ach), rechter Zufluss der Friedberger Ach in Thierhaupten, Landkreis Augsburg, Bayern

Bitz ist der Familienname folgender Personen:
 Byron Bitz (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Carl Bitz (1887–1966), Schweizer Unternehmer, Diplomat und Erfinder
 Hein Bitz (1914–1987), deutscher Volks- und Straßensänger
 Hermann Bitz (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Konrad Bitz (auch Kort Bitz; † 1489), Bischof von Turku in Finnland
 Michael Bitz (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Michael Bitz (Jurist), deutscher Jurist, seit 2014 Präsident des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes

Bitz steht für
 Streuobstwiese in Hunsrücker Mundart 

Siehe auch:
 Haus Bitz, Wasserschloss in Bachem
 BIZ
 Bitze (Begriffsklärung)
 Bits
 Pitz